O rio Bresbre é um rio francês que é afluente do Rio Loire.

Da nascente até a foz, o rio Bresbre faz um percurso total de 97 km.

Bresbre
Bresbre